Аникинцы — название нескольких населённых пунктов:
 Аникинцы — деревня в Кумёнском районе Кировской области.
 Аникинцы — деревня в Нагорском районе Кировской области (Мулинское сельское поселение).
 Аникинцы — деревня в Нагорском районе Кировской области (Чеглаковское сельское поселение).
 Аникинцы — деревня в Омутнинском районе Кировской области.